Ruta 23 o Carretera 23 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 23.
 Ruta Nacional A023, en la Provincia de Buenos Aires.
 Ruta Provincial 23, en la Provincia de Buenos Aires, sobre la traza de la antigua Ruta Nacional 202.
 Ruta Provincial 23, en la Provincia de Santa Cruz.

Bolivia 
 Ruta 23

Chile 
 Ruta 23-CH, carretera internacional en la Región de Antofagasta.

Colombia 
 Ruta Nacional 23.

Estados Unidos 
 Ruta Estatal de Alabama 23.
 Ruta Estatal de California 23.
 Ruta de Illinois 23.
 Carretera de Nebraska 23.

Uruguay 
 Ruta 23.

Ruta 023